Novokosino – quartiere di Mosca (Russia)
Novokosino – stazione della metropolitana di Mosca, posta sulla linea Kalininskaja-Solncevskaja, nell'omonimo quartiere.